Ce syndicat n'existe plus sous ce nom, il est devenu Syndicat France police policiers en colère, dont  Michel Thooris 

est le secrétaire général.

Action Police CFTC, anciennement appelé Syndicat CFTC de la Police nationale, est un syndicat de la police nationale française créé en 1983. Le syndicat est affilié à la Confédération française des travailleurs chrétiens, rattaché à la fédération des agents de l'État de la CFTC.

Le syndicat a obtenu 1,40 %, soit 1084 voix, aux élections professionnelles de  au sein de la Police nationale chez les gradés et gardiens de la paix. Il est arrivé en  dans le corps des officiers de police. Ce score ne lui permet pas d'être représenté à la Commission administrative paritaire nationale.

Controverse avec la CFTC 

En 2006, alors qu'une mesure de destitution des dirigeants d'Action Police était en cours, Jean-Christophe Carme et Michel Thooris ont cherché à se retirer avec le syndicat de la confédération CFTC après plusieurs mois de mise sous tutelle pour propos incompatibles avec la liberté syndicale et avec les valeurs de la CFTC.

Dans un communiqué publié lundi , le syndicat policier déclarait par la voix de Michel Thooris, considérer qu'en aucune façon la Ligue de défense juive et le Bétar n'étaient source de troubles à l'ordre public, précisant que « ces associations accomplissent une mission de service public en défendant les personnes et les biens ».

Le syndicat a été rattaché à la Fédération des fonctionnaires et des agents de l'État (FAÉ). De nouveaux responsables ont été nommés par la CFTC. Le nouveau président, Frédéric Vidal, est également le président de la fédération du Centre national des indépendants et paysans (CNI) du Pas-de-Calais. Au poste de secrétaire général, la CFTC nomme Frédéric Chochois et au poste de secrétaire général adjoint Georges Le Garrec, ancien secrétaire national de la Fédération professionnelle indépendante de la police.

En 2018, La Fédération Professionnelle Indépendante de la Police a souhaité une intégration au sein de la Cftc police. Cette intégration s'est soldé par un échec et plus aucun accord existe en la FPIP et la Cftc Police by Impact, ni avec la Confédération Cftc.

Lien externe 

 Site officiel de la CFTC POLICE

Notes et références 

Confédération française des travailleurs chrétiens
Syndicat de police en France
Organisme fondé en 2005